Matt Murphy může být:

 Matt Murphy (bluesový kytarista) (1929–2018) – americký bluesový kytarista
 Matt Murphy (politik) (* 1970) – americký politik
 Matt Murphy (wrestler) (* 1979) – americký wrestler